

Patronyme 

 Albert Collins (1932-1993), bluesman américain ;
 Alf Collins (1866-1951), réalisateur britannique ;
 Annie Collins (née au ), monteuse néo-zélandaise ;
  ;
 Bobby Collins (1931-2014), footballeur écossais ;
 Bootsy Collins (né en 1951), bassiste funk écossais ;
 Bud Collins (né en 1929), journaliste sportif américain ;
 Cal Collins (1933-2001), guitariste de jazz américain ;
 Cecil Collins (1908-1989), peintre britannique ;
 Charles Allston Collins (1828-1873), peintre et écrivain anglais ;
  ;
 Christine Collins (née en 1969), rameuse d'aviron américaine ;
 Christopher Collins (1949-1994), acteur, doubleur et humoriste américain ;
 Clare Collins, diététicienne australienne ;
 Daniel Collins (né en 1970), kayakiste australien ;
 Danielle Collins (née en 1993), joueuse de tennis américaine ;
  ;
  ;
 DeJuan Collins (né en 1976), joueur de basket-ball américain ;
 Dennis Collins (né en 1951), musicologue, musicien et traducteur d'origine américaine ;
 Dick Collins (né en 1924), trompettiste de jazz américain ;
 Don Collins (né en 1958), joueur de basket-ball américain ;
 Doug Collins (né en 1951), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Doug Collins (1966-), homme politique américain ;
 Dusty Collins (né en 1985), joueur américain de hockey sur glace ;
 Dwayne Collins (né en 1988), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  (1862-1932), chirurgien britannique ;
 Edwyn Collins (né en 1959), musicien écossais ;
 Eileen M. Collins (née en 1956), astronaute américaine ;
  (1848-1920), botaniste américain ;
 Gary Collins (1938-2012), acteur américain ;
 George W. Collins (né en 1937), astronome américain ;
 Gerry Collins (1938-), homme politique irlandais  ;
  (1872-1938), botaniste américain ;
 Jackie Collins (1937-2015), femme de lettres britanno-américaine ;
 Jamie Collins (1990-), joueur de football américain ;
 Jarron Collins (né en 1978), joueur de basket-ball américain ;
 Jason Collins (né en 1978), joueur de basket-ball américain ;
 Jérôme J. Collins (1841-1881), explorateur irlandais ;
 Jerry Collins (1980-2015), rugbyman néo-zélandais ;
  ;
 Joan Collins (née en 1933), actrice britannique ;
  ;
 Judy Collins (née en 1939), chanteuse, compositrice et musicienne américaine ;
 Harry M. Collins (né en 1943), sociologue des sciences britannique ;
 Kate Collins (née en 1958), actrice américaine ;
Kathleen Collins (1942-1988), réalisatrice africaine-américaine
  ;
 Laura Sedgwick Collins (1859-1927), actrice et compositrice américaine ;
 Laurel Collins (née en 1984), femme politique canadienne ;
 Larry Collins (1929-2005), écrivain américain ;
  ;
 Lily Collins (née en 1989), actrice britannique ;
 Lindsay Collins (né en 1996), joueur de rugby à XIII australien ;
 Lindsey Collins (née au ), productrice et actrice américaine ;
  (né en 1931), pétrologue américain ;
  (née en 1942), chanteuse de rock américaine ;
 Lyn Collins (1948-2005), chanteuse américaine ;
 Mabel Collins (1851-1927), écrivain, journaliste et théosophe britannique ;
 Mardy Collins (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
 Marjory Collins (1912-1985), photographe américaine ;
 Martha Layne Collins (1936-), femme politique démocrate américaine ;
 Mary Cathleen Collins (née en 1956), actrice, playmate et productrice américaine, dit Bo Derek ;
 Mary Jean Collins (née en 1939), féministe américaine ;
 Margaret Collins Weitz (née en 1929), historienne américano-britannique ;
 Max Allan Collins (né en 1958), écrivain américain ;
 May Collins (1903-1955), actrice de théâtre et du cinéma muet américaine ;
 Merle Collins (née en 1950), poétesse et auteure de nouvelles grenadienne ;
  ;
 Miguel Orlando Collins (né en 1976), artiste jamaïcain ;
 Misha Collins (né en 1974), acteur et producteur américain ;
  ;
 Phil Collins (né en 1951), musicien pop-rock britannique ;
  (né en 1970), vidéaste britannique ;
 Randall Collins (né en 1941), sociologue américain ;
  ;
 Roger Collins (né en 1949), médiéviste anglais ;
 Russell Collins (1897-1965), acteur américain ;
 Sean Collins (né en 1983), joueur de hockey sur glace américain ;
 Sherron Collins (né en 1987), joueur de basket-ball américain ;
 Shirley Collins (née en 1935), chanteuse britannique ;
 Shawn Collins (né en 1967), joueur américain de football américain ;
 Stephen Collins (né en 1947), acteur et chanteur américain ;
 Susan Collins (née en 1952), femme politique américaine ;
 Suzanne Collins (née en 1963), romancière américaine ;
 Thomas Christopher Collins (né en 1947), évêque catholique canadien ;
 , réalisateur irlandais ;
 Tony Collins (1926-2021), footballeur et entraîneur anglais ;
 Tony Collins (1961-), historien du sport anglais ;
 
 Tyler Collins (né en 1990), joueur de baseball américain ;
 Viola Lynn Collins-Strait (née en 1977), actrice américaine ;
 Wilkie Collins (1824-1889), écrivain britannique ;
  ;
 Zach Collins (né en 1997), joueur de basket-ball américain.

Toponyme

Fort Collins, une ville du Colorado ;
 Collins, ville située en Géorgie ;
 Collins, une ville, du comté de Story en Iowa ;
 Collins, une ville du Mississippi ;
 Collins, un village du comté de Saint Clair, dans le Missouri ;
 Collins, une ville dans l’État de New York.

Autres 
 Collins, une rivière de l’Île du Sud en Nouvelle-Zélande ;
 Collins, un cratère lunaire ;
 (6471) Collins, un astéroïde de la ceinture principale qui doit son nom à l'astronaute Michael Collins.

Voir aussi 
 Collins, une famille de cocktails et par extension un format particulier de verre tumbler, plus haut et étroit que le verre highball
 Collins Block, un bâtiment commercial américain situé à Aspen (Colorado), et inscrit au Registre national des lieux historiques
 Pont Collins, un pont en bois traversant la baie de Biscayne et reliant Miami à Miami Beach construit entre 1913 et 1925
 Acacia de Collins, un arbuste épineux
 Collins, un type de sous-marin australien
 Collins Radio, un constructeur d'émetteurs et récepteurs radio professionnels appartenant à Rockwell-Collins.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis